Ch’ungch’ŏng kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Södra Chungcheong, provins, 
 Norra Chungcheong, provins,